Handball Trophy 2009-2010 – torneo di pallamano maschile
Handball Trophy 2009-2010 – torneo di pallamano femminile